Ishavet kan syfta på:

 Norra ishavet – världens nordligaste hav runt nordpolen
 Södra ishavet – ett samlingsnamn för alla de havsområden som ligger söder om sextionde breddgraden på Södra halvklotet
 Ishavet (målning) – målning av den tyske romantiske konstnären Caspar David Friedrich från 1823–1824